Faroles puede referirse a:
 el nombre común de la planta Taraxacum officinale
 el nombre común de la planta Vaccaria hispanica